

Журавльово — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Журавльово — село, Балейський район, Забайкальський край
 Журавльово — село, Каргапольський район, Курганська область
 Журавльово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область